Stanisław Sierakowski (zm. 1596) – kasztelan kowalski, rypiński i lądzki
 Stanisław Sierakowski (zm. 1662) – sekretarz króla Polski Władysława IV, opat komendatoryjny klasztoru benedyktynów na Świętym Krzyżu
 Stanisław Sierakowski (1881–1939) – polski działacz narodowy w Republice Weimarskiej i III Rzeszy, pierwszy prezes ZPwN i Związku Mniejszości Narodowych w Niemczech, poseł do Sejmu Pruskiego
 Stanisław Sierakowski – polski profesor nauk medycznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Przypisy